Открытый чемпионат Гонконга 2014 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир в 2014 году состоялся впервые с 1993 года и является 5-м по счёту, проводящимся здесь среди женщин. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Гонконге с 8 по 14 сентября 2014 года. Соревнование открывало восточноазиатскую серию хардовых турниров, расположенную в календаре между Открытым чемпионатом США  и Финалом тура WTA.

Общая информация 
Под первым номером посева в одиночном турнире должна была выступить Сабина Лисицки (№ 28 в мире на тот момент). Немецкая теннисистка на правах фаворитки смогла выиграть титул, обыграв в финале третью сеянную Каролину Плишкову. В основных соревнованиях приняла участие одна представительница России — Елизавета Куличкова, которая проиграла в первом раунде.

В парном турнире главный приз завоевал третий сеянный дуэт: Каролина и Кристина Плишковы. В финале они переиграли Патрицию Майр-Ахлайтнер и Арину Родионову.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Сабина Лисицки обыграла  Каролину Плишкову со счётом 7-5, 6-3.
 Лисицки выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации..
 Плишкова сыграла 3-й одиночный финал и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Каролина Плишкова /  Кристина Плишкова обыграли  Патрицию Майр-Ахлайтнер /  Арину Родионову со счётом 6-2, 2-6, [12-10].
 Каролина выигрывает 3-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Кристина выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Гонконга

 WTA Тур 2014

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль на сайте WTA 

 

Гонконг
Теннис
Сентябрь 2015 года
2014